Grabowce – część wsi Barcice w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Grabowce – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim

Zobacz też 
 Grabowce Dolne
 Grabowce Górne